Prvu A hrvatsku rukometnu ligu za žene za sezonu 1995./96. je četvrti put zaredom osvojila ekipa Podravka iz Koprivnice.

Sustav natjecanja 
U ligi je sudjelovalo 12 klubova koji su odigrali dvokružno prvenstvo (22 kola).

Ljestvica

Povezani članci 
 1. B HRL za žene 1995./96.
 2. HRL za žene 1995./96.
 Hrvatski rukometni kup za žene 1995./96.

Izvori 
 F. Kramer, D. Pinević: Hrvatski rukomet = Croatian Handball, Zagreb, 2009.

1995-96
ž-1A